Abdülhak Hâmid Tarhan (1852-1937) – poeta turco
 Bilge Tarhan (1941-2016) – calciatore turco
 Mehmet Tarhan (1978) – attivista e obiettore di coscienza turco di origini curde
 Nihan Tarhan (1986) – attrice turca